EC-Karte steht für:
 Eurocheque-Karte – vor 2002 eingesetzte Garantiekarte zur Einlösung eines Eurocheque
 Electronic-Cash-Karte – ehemaliges deutsches Debitkartensystem, 2007 umbenannt in Girocard
 Markenrechte an „ec“ liegen bei Mastercard, seit 2016 Vermarktung eigener Debitkarten unter dieser Marke, siehe Debit Mastercard

Siehe auch: